Правда — название ряда источников средневекового права, названных по аналогии с русской правдой. В латиноязычных источниках правды звучали как leges (законы)

 Древнейшая Правда — правовой кодекс, выданный в 1016 году Новгороду. Впоследствии вошёл в Русскую Правду.
 Русская Правда — свод древнерусского права эпохи Киевского государства.
 Варварские правды — запись обычного права германских племён.
 Баварская правда — запись обычного права германского баваров.
 Бургундская правда — сборник законов бургундских королей.
 Вестготская правда
 Лангобардская правда — условное название нескольких правовых памятников лангобардов.
 Рипуарская правда
 Салическая правда — запись обычного права салических франков.

Источники средневекового права